La Lietuvos krepšinio lyga 2001-2002 è stata la 9ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Lietuvos rytas Vilnius.

Regular season

Classifica

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
LKL MVP finali:  Arvydas Macijauskas, Lietuvos rytas Vilnius

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
2001-2002